Matthiaskapel (Kobern-Gondorf)
 Matthiaskapel (Wickrathhahn)